est le premier album de Powerman 5000. Enregistré en deux jours, il aurait été produit avec un budget de  américains.

Liste des titres 
 Strike The Match
 Organizized
 Hell Burns With Fire
 What If
 My Tongue Is My Life
 End
 Eye Out

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Adam Williams : Guitare
 Jordan Cohen : Percussion
 Allen Pahanish : Batterie
 Dorian Heartsong : Basse

EP sorti en 1994
Album de Powerman 5000